Груша 'Чижовская' — среднеспелый, позднелетний сорт груши универсального назначения, выведенный в 1956-1993 гг..

Включён в Госреестр в 1993 году по Центральному (Московская и Владимирская области), Средневолжскому (Самарская область) и Северо-Западному регионам. Широко распространен в Московской области.

Характеристика сорта 
Среднерослое дерево штамбового типа. Крона в молодом возрасте узкая, в плодоносящем пирамидальная (конусообразная), густая (согласно другому источнику овальная, средней густоты), облиствённость средняя. Окраска коры ствола тёмно-серая. Скелетные ветви серые, расположены наклонно-вертикально. Плодоношение на кольчатках.

Побеги тёмно- или красновато-коричневые, слабоизогнутые, средней длины и толщины. Междоузлия средней длины, без опушения, чечевички мелкие, редкие, расположены на уровне поверхности. Почки конусовидной формы, слегка отклонённые, тёмно-коричневые.

Листья средней величины, удлинённо-овальной формы, часто вытянутые, зелёные, изогнутые по центральной жилке. Листовая пластинка эластичная, средней толщины, поверхность гладкая, край листа пильчатый, опушение верхней и нижней поверхности отсутствует. Черешок средней длины. Прилистники ланцетные.

Цветки средней величины, чашевидные, венчик белый, край лепестков цельный, сомкнутость лепестков средняя. Бутоны белые. Соцветие – щитковидная кисть состоящая из 5—7 цветков.

Плоды среднего размера (100—140 г), обратнояйцевидной или грушевидной формы, поверхность гладкая. Кожица тонкая, гладкая, матовая, сухая, жёлто-зелёная, иногда со слабо выраженным розовым румянцем. Оржавленность слабая. Плодоножка короткая, средней толщины. Воронка мелкая, узкая, ребристая. Блюдце мелкое, узкое, бугристое. Чашечка открытая. Подчашечная трубка средней величины. Осевая полость плода средняя. Сердечко широкоовальное, небольшое, грануляций нет. Число семян в плоде среднее (5—10 шт. ), семена средней величины, коричневые.

Мякоть светло-жёлтая или почти белая, среднесочная, полумаслянистая, тающая, со слабым ароматом, хорошего кисловато-сладкого освежающего вкуса. Дегустационная оценка 4,1—4,2 балла. Внешний вид плодов привлекательный.

Химический состав плодов: 16,5% сухих веществ, 13,1% растворимых веществ, 9,1% сахаров, 0,45% титруемых кислот, 166 мг/100г Р-активных веществ.

В культуре 
Максимальная лёжкость плодов 60—120 дней при 0 °С. Осыпаемость слабая. Транспортабельность средняя, товарность плодов высокая. 
Практически самоплодный. Лучшие сорта-опылители: 'Лада', 'Северянка', 'Рогнеда'.
Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 3—4 год после прививки. Урожай с дерева до 50 кг. Плодоношение регулярное. Зимостойкость очень высокая. Устойчив к парше. Высоко устойчив к экстремальным условиям среды и к болезням.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, скороплодность, хороший внешний вид плодов.

Недостатки сорта: мельчание плодов на старых деревьях.

Происхождение

Примечания 

Чижовская
Плодоводство в СССР